Доч:
 Доч — річка в Україні
 Доч — станція Південно-Західної залізниці